Bedrijf
 Brouwerij Van Hoorebeke, voormalige brouwerij in de Belgische plaats Assenede

Personen met de achternaam Van Hoorebeke
 Charles Van Hoorebeke, Zuid-Nederlands botanicus
 Emiel Van Hoorebeke, Belgisch politicus
 Emile Van Hoorebeke, Belgisch politicus, advocaat en hoogleraar
 Jolien Van Hoorebeke, Belgisch atlete
 Karel Van Hoorebeke, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam